Union Street (Fourth Avenue Line) - metrostation
 Union Street (album) - album van Erasure